Le championnat de France d'Élite Masculine 2013-2014 oppose seize équipes françaises de volley-ball.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Poule A

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Poule B

Classement de la saison régulière 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Playoffs

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point. Les résultats de la saison régulière sont conservés.

Résultats

Playdowns

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point. Les résultats de la saison régulière sont conservés.

Résultats

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
Ligue A 2013-2014
Ligue B 2013-2014

Liens externes 
 Résultats Poule A sur le site de la FFVB
 Résultats Poule B sur le site de la FFVB

2014
Volley-ball M3
Championnat M3